Die 1. Liga 1966/67 war die 33. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 3. August 1966 und endete am 21. Juni 1967.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1966/67 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1966
Fußballsaison 1966/67